(né en 1942), musicien et producteur britannique de musique ;
  (né en 1951), homme politique canadien ;
 Michael Hurst (né en 1957), acteur britannique ;